Гампер — фамилия. Известные носители:
 Гампер, Галина Сергеевна (1938—2015) — русская поэтесса и переводчица.
 Гампер, Ермолай Ермолаевич (1750—1814) — русский генерал, участник русско-турецких войн.
 Гампер, Жоан (1877—1930) — швейцарский футбольный миссионер, основатель футбольного клуба «Барселона».
 Гампер, Конрад Ульрихович (1846—1899) — швейцарский конструктор/архитектор.
 Гампер, Патрик (род. 1997) — австрийский шоссейный велогонщик.
 Гампер, Сергей Фёдорович (1859—1911) — русский врач и общественный деятель.